Turniej piłki wodnej rozegranego podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Antwerpii. 

Turniej składający się z 18 meczów rozegrano w dniach 22–29 sierpnia 1920 roku. Wzięło w nim udział 12 drużyn.

Medaliści

Wyniki turnieju 
 Turniej o złoty medal

Turniej o srebrny medal

Turniej o brązowy medal

Bibliografia